Pioneer Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pioneer Building (New York), ID-Nr. 83004217
 Pioneer Building (Oklahoma), ID-Nr. 80003289
 Pioneer Building (Washington), ID-Nr. 77001340